Площадь звёзд в Киеве — аллея в центре Киева, расположена на пересечении бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади у входа в торгово-развлекательный центр «Gulliver».

Описание 
«Площадь звёзд»− это символ признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта.

Открытие «Площади звёзд» состоялось в 2015 году, по инициативе торгового центра Gulliver, общественной организации «Спільна перемога», телеканала Music Box, Министерства молодежи и спорта и Министерства информационной политики, а также управления туризма КМДА.

14 ноября 2015 года были заложены первые девять именных звёзд. Памятные знаки, изготовленные из латуни размером 30 на 60 см, имеют указатель вклада лауреата (кино, музыка, спорт) и QR-код, который ведёт на страницу проекта и рассказывает о достижениях лауреата. Таким образом, «Площадь звёзд» стала уникальной туристической достопримечательностью, где люди могут не только сфотографироваться, но и узнать много нового о выдающихся мастерах кино, музыки и спорта, сделавших вклад в украинскую культуру.

Звёзды на «Площади звёзд» появляются по результатам нескольких этапов отбора, основанные на рекомендациях экспертной комиссии — представителей общественности, экспертов медиарынка и представителей организаторов проекта «Спільна перемога» и Gulliver.

Список установленных звёзд 
Список Звёзд, установленных на «Площади звёзд» в Киеве.

Примечания

Ссылки 
 gullivercenter.com — Официальный сайт.

Аллеи и площади памяти, славы и звёзд
Достопримечательности Киева
Появились в 2015 году на Украине
2010-е годы в Киеве